Григо́рий Покро́вский:
 Покровский, Григорий Васильевич (1871—1968) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.
 Покровский, Григорий Александрович (более известен как Медынский; 1899—1984) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии третьей степени.
 Покровский, Григорий Иванович (1819—1897) — купец ІІ гильдии, Киевский городской голова в 1853 и 1857—1860 годах.